Ка́ртицанъя́рви () — озеро на территории Лендерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия и коммуны Иломантси провинции Северная Карелия Республики Финляндия.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,5 км². Располагается на высоте 190,3 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная: оно разделено узким проливом на две практически равных части. Берега озера каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Протокой соединено с рекой Хаапайоки.

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Ближайший — посёлок при станции Лендеры — расположен в 28 км к северу от озера.

В озере расположены два безымянных острова.

По водоёму проходит Российско-финляндская граница, деля озеро в соотношении, приблизительно, 4:1.

Код объекта в государственном водном реестре — 01050000111102000011325.

См. также 
 Озёра Карелии
 Озёра Финляндии

Примечания 

Бассейн Хаапайоки
Озёра Муезерского района
Пограничные озёра
Озёра Финляндии